РДГ-2 — советская ручная дымовая граната. 
 РГД-5 —  советская ручная противопехотная наступательная граната. 
 РГД-33 — советская ручная граната, разработанная в 1933 году.

См. также 
 РГО (граната) 
 РГН (граната)
 РГ